Louis-Joseph Masquelier (1741-1811), graveur français ;
 Claude-Louis Masquelier (1781-1851), graveur et lithographe français ;
 Louis Masquelier (1898-1961), résistant français ;
 Ysé Tardan-Masquelier (1949), historienne française des religions.